Het verspringen voor vrouwen werd als deel van atletiek tijdens de Olympische Spelen 2004 in Athene afgewerkt op 25 en 27 augustus 2004. De kwalificatie afstand was 6,60 m dit betekent dat iedereen die deze afstand haalde door ging naar de finale. Omdat er maar 10 atleten waren die deze afstand haalden werd dit aangevuld tot 12 atleten.

Kwalificatie

Finale

Vrouwen Verspringen